La Journée du vélo peut faire référence à :

 La journée mondiale de la bicyclette déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, célébrée le 3 juin, dans le monde entier.
 La Journée mondiale du vélo, qui est un homonymie de la journée mondiale de la bicyclette.

Références 
Bicyclette
Journée internationale
Sport
Transport